Карбид трикобальта — бинарное неорганическое соединение металла кобальта и углерода с формулой CoC.

Получение 
 Растворение углерода в расплаве кобальта:

Физические свойства 
Карбид трикобальта образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,508 нм, b = 0,673 нм, c = 0,452 нм.

Химические свойства 
 Разлагается при кристаллизации:

Литература 
 
 
 

кобальта